Bartz ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Bartz (* 1984), deutscher Politiker (SPD)
 Angela Bartz (* 1965), deutsche Pädagogin und Politikerin (PDS, Die Linke), MdL
 Carol Bartz (* 1948), US-amerikanische Managerin
 Dietmar Bartz (* 1957), deutscher Journalist
 Dirk Bartz (1967–2010), deutscher Medizininformatiker
 Edek Bartz (* 1946), österreichischer Kulturschaffender und Kulturmanager
 Frank Bartz (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Fritz Bartz (1908–1970), deutscher Geograph
 Gary Bartz (* 1940), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Hartwig Bartz (1936–2001), deutscher Jazzschlagzeuger
 Jenny Bartz (* 1955), US-amerikanische Schwimmerin
 Jörg Bartz (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Julia Bartz (* 1984), deutsche Politikerin (CSU), Geburtsname von Julia Obermeier
 Karl Bartz (1900–1956), deutscher Schriftsteller
 Karl Ulrich Bartz-Schmidt (* 1960), deutscher Augenheilkundler
 Manfred Bartz († 2009), deutscher Kabarettist
 Marie Luise Bartz, deutsche Autorin
 Randy Bartz (* 1968), US-amerikanischer Shorttracker
 Raphaela Bartz (* 1971), deutsche Fußballspielerin
 
 Wilfried Bartz (* 1934), deutscher Ingenieur
 Wilhelm Bartz (1881–1929), deutscher Politiker
 Wolfgang Bartz (* 1949), deutscher Badmintonspieler

Siehe auch: 
 Barz
 Barts